Joy (2010), een Nederlandse dramafilm uit 2010
 Joy (2015), een Amerikaanse biografische film uit 2015
 Joy (Illinois), plaats in Illinois, Verenigde Staten
 Joy (band), een Belgische band
 Joy (Bastille), een nummer van de Britse band Bastille